Caraúbas, un comune brasiliano della Paraíba.
 Caraúbas, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.